Beatrice hace referencia a varios artículos:

Localidades en EE.UU.
 Beatrice (Alabama)
 Beatrice (Nebraska)

Personas
 Beatrice Adelizzi, nadadora de natación sincronizada
 Beatrice Arthur, actriz, comediante y cantante.
 Beatrice Ávalos Davidson, pedagoga y profesora chilena.
 Beatrice Brigden, reformista social, feminista y política.
 Beatrice Cenci, noble italiana, recordada por ser la protagonista de un espeluznante juicio por parricidio en la Roma postrenacentista.
 Beatrice Exner, profesora, botánica, y micóloga estadounidense.
 Beatrice Lillie, actriz cómica.
 Beatrice Mintz, embrióloga estadounidense que ha contribuido a la comprensión de la ingeniería genética, la diferenciación celular y el cáncer, particularmente el melanoma.
 Beatrice Rosen, actriz francesa.
 Beatrice Sparks, terapeuta americana.
 Beatrice Straight, actriz.
 Beatrice Webb, socióloga y reformadora social inglesa.
 Beatrice Weder di Mauro, economista suiza-italiana.
 Beatrice Wood, pintora y ceramista estadounidense.

Ficción
 Beatrice Baudelaire, nombre de dos personajes de la serie de libros infantiles A Series of Unfortunate Events de Lemony Snicket.

Nombres femeninos
Nombres latinos